Overtures of Blasphemy — двенадцатый студийный альбом американской дэт-метал-группы Deicide, выпущенный 14 сентября 2018 года лейблом Century Media Records. Альбом получил неоднозначные оценки от музыкальных критиков, но сумел достичь умеренного успеха в чартах. Этот первый альбом, записанный в составе коллектива, для гитариста Марка Инглиша из Monstrosity, заменившего Джека Оуэна в 2016 году.

Над обложкой альбома работал художник Збигнев Белак, известный по участию в оформлении релизов таких групп, как Ghost, Paradise Lost, и Mayhem

Список композиций

Участники записи 
 Глен Бентон — вокал, бас-гитара
 Стив Ашейм — ударные, гитара
 Кевин Квирион — гитара
 Марк Инглиш — гитара

Позиции в чартах

Примечания 

Альбомы Century Media Records
Альбомы Deicide